Old Library Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Library Building (Arizona), ID-Nr. 79000422
 Old Library Building (Kentucky), ID-Nr. 74000895
 Old Library Building (Tennessee), ID-Nr. 73001776